Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 2 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 9:46 по местному времени (UTC+2), а финал — в тот же день.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, комплексное плавание, женщины